Чемпионат Европы по мини-футболу 2003 — прошёл с 17 февраля по 24 февраля 2003 года в итальянских городах Аверса и Казерта.

Чемпионом стала сборная Италии, обыгравшая в финале сборную Украины.

Участники 
В результате отборочного раунда на Чемпионат Европы 2003 квалифицировались следующие команды:
  Бельгия
  Испания (чемпион Евро-2001)
  Италия (хозяева, без отбора)
  Португалия
  Россия
  Словения
  Украина
  Чехия

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2003 на официальном сайте УЕФА

2003
Чемпионаты Европы в Италии
Февраль 2003 года
Спорт в Италии в 2003 году
Аверса
мини-футбол
Спортивные соревнования в Кампании